CBL est un sigle qui peut faire référence à :
 , une station de la radio publique anglophone  basée à Toronto, en Ontario ;
 , une station de la radio publique anglophone CBC Radio One basée à Toronto, en Ontario ;
 Chambre brésilienne du livre ;
 Cercle Bernard Lazare, un haut lieu de vie politique et juif laïc parisien, siège de l'Hashomer Hatzaïr ;
 Central Bank of Lesotho, la Banque centrale du Lesotho ;
 Carbon Based Lifeforms, un groupe suédois de musique ambient.

CBL est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport Tomás de Heres, au Venezuela, selon le code AITA.